Le qualificazioni del singolare  maschile del Rogers Cup 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lu Yen-Hsun (qualificato)
  Adrian Mannarino (ultimo turno)
  Łukasz Kubot (ultimo turno)
  Albert Ramos (primo turno)
  Tobias Kamke (ultimo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (qualificato)
  Marinko Matosevic (qualificato)

  Lukáš Lacko (primo turno)
  David Goffin (qualificato)
  Ivo Karlović (ultimo turno)
  Michael Russell (ultimo turno)
  Jack Sock (ultimo turno)
  Benjamin Becker (qualificato)
  Denis Kudla (ultimo turno)

Qualificati 

  Lu Yen-Hsun
  Benjamin Becker
  Peter Polansky
  Amir Weintraub

 David Goffin
 Alex Bogomolov, Jr.
 Marinko Matosevic

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni

Rogers Cup 2013
ATP World Tour 2013